Södergrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södergrund, Nådendal, 
 Södergrund, Nagu, 
 Södergrund, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Södergrundet
Södergrunden
Södra grundet
Södergrynnan
Norrgrund

Robotskapade Finlandförgreningar